Мартинци () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3639 жителей (по переписи населения 1991 года — 3663 жителя).

Демография 
В селе Мартинци, по переписи 2002 года проживали 2939 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,1 лет (39,4 года у мужчин и 42,9 года у женщин). В селе есть 1133 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,21.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com

Населённые пункты Воеводины